Blackett je lahko:
 Patrick Maynard Stuart Blackett (1897–1974), angleški fizik
 Blackett, New South Wales